Лагоды:

 Лагоды — малороссийский дворянский род.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лагоды — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Украина 
 Лагоды — село в Зеньковском районе Полтавской области.

См. также 
 Лагода